Mahesh Bhupathi e Maks Mirny erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Michaël Llodra e Fabrice Santoro.

Jonas Björkman e Todd Woodbridge hanno sconfitto in finale Bob e Mike Bryan per 5-7, 6-0, 7-5.

Teste di serie 

  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (quarti di finale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinale)
  Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (campioni)
  Wayne Arthurs /  Paul Hanley (quarti di finale)
  Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (semifinale)
  Evgenij Kafel'nikov /  David Rikl (primo turno)
  Martin Damm /  Cyril Suk (quarti di finale)

  Wayne Black /  Kevin Ullyett (terzo turno)
  Joshua Eagle /  Jared Palmer (secondo turno, ritirati)
  Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (primo turno)
  Tomáš Cibulec /  Pavel Vízner (secondo turno)
  Chris Haggard /  Donald Johnson (terzo turno)
  František Čermák /  Leoš Friedl (terzo turno)
  Lucas Arnold Ker /  Mariano Hood (terzo turno)
  Jiří Novák /  Radek Štěpánek (secondo turno, ritirati)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 2003